Gálvez est un patronyme espagnol. Il désigne notamment une famille espagnole dont les membres ont joué un rôle important au .

Patronyme 

 Antonio de Gálvez y Gallardo (1728-1792), militaire et administrateur espagnol ;
 Bernardo de Gálvez (1746-1786), général espagnol et vice-roi de Nouvelle-Espagne, fils de Matías ;
 Eric Gálvez (1983-), joueur de squash mexicain ;
 Fátima Gálvez (1988-), tireuse sportive espagnole ;
 Isaac Gálvez (1975-2006) coureur cycliste espagnol ;
 Jorge Alfonso Alejandro del Castillo Gálvez (né en 1950), avocat et homme politique péruvien ;
 José de Gálvez (1720-1787), officier colonial espagnol ;
 Lina Gálvez Muñoz (1969-), femme politique espagnole ;
 Matías de Gálvez y Gallardo (1717-1784), général espagnol et vice-roi de Nouvelle-Espagne ;
 Miguel de Gálvez y Gallardo (1725-1792), juriste et politique espagnol ;
 Oscar Alfredo Gálvez (1913-1989), pilote automobile argentin ;
 Tomas Galvez (2005-), footballeur international finlandais.

Toponyme 

 Gálvez, municipalité de la province de Tolède.

Patronyme hispanique